Cet article liste les compositions des équipes participantes au Championnat de France masculin de handball 2016-2017.

L'âge, le club, le nombre de sélections et le nombre de buts sont en date du , date de la dernière journée du championnat.

Aix-en-Provence (PAUC)

Effectif

Transferts

Cesson Rennes MHB

Effectif

Transferts

Chambéry SMB HB

Effectif 

!colspan=11 style="background: #FFFFFF; border: 1px solid #aaa;" align=center| Gardiens

!colspan=11 style="background: #FFFFFF; border: 1px solid #aaa;" align=center| Ailiers

!colspan=11 style="background: #FFFFFF; border: 1px solid #aaa;" align=center| Arrières

!colspan=11 style="background: #FFFFFF; border: 1px solid #aaa;" align=center| Demi-centres

!colspan=11 style="background: #FFFFFF; border: 1px solid #aaa;" align=center| Pivots

Transferts

US Créteil 

!colspan=7 style="background: #FFFFFF; border: 1px solid #aaa;" align=center| Gardiens

!colspan=7 style="background: #FFFFFF; border: 1px solid #aaa;" align=center| Ailiers

!colspan=7 style="background: #FFFFFF; border: 1px solid #aaa;" align=center| Arrières

!colspan=7 style="background: #FFFFFF; border: 1px solid #aaa;" align=center| Pivots

Transferts

Dunkerque HGL

Effectif 

!colspan=11 style="background: #FFFFFF; border: 1px solid #aaa;" align=center| Gardiens

!colspan=11 style="background: #FFFFFF; border: 1px solid #aaa;" align=center| Ailiers

Naissance :

!colspan=11 style="background: #FFFFFF; border: 1px solid #aaa;" align=center| Arrières

!colspan=11 style="background: #FFFFFF; border: 1px solid #aaa;" align=center| Demi-centres

!colspan=11 style="background: #FFFFFF; border: 1px solid #aaa;" align=center| Pivots

Transferts

US Ivry

Effectif 

!colspan=11 style="background: #FFFFFF; border: 1px solid #aaa;" align=center| Gardiens

!colspan=11 style="background: #FFFFFF; border: 1px solid #aaa;" align=center| Ailiers

!colspan=11 style="background: #FFFFFF; border: 1px solid #aaa;" align=center| Arrières

!colspan=11 style="background: #FFFFFF; border: 1px solid #aaa;" align=center| Demi-centres

!colspan=11 style="background: #FFFFFF; border: 1px solid #aaa;" align=center| Pivots

Transferts

Montpellier HB

Effectif 

!colspan=8 style="background: #FFFFFF; border: 1px solid #aaa;" align=center| Gardiens

!colspan=8 style="background: #FFFFFF; border: 1px solid #aaa;" align=center| Ailiers

!colspan=8 style="background: #FFFFFF; border: 1px solid #aaa;" align=center| Arrières

!colspan=8 style="background: #FFFFFF; border: 1px solid #aaa;" align=center| Demi-centres

!colspan=8 style="background: #FFFFFF; border: 1px solid #aaa;" align=center| Pivots

!colspan=8 style="background: #FFFFFF; border: 1px solid #aaa;" align=center| Centre de formation

Transferts

HBC Nantes

Effectif 

!colspan=9 style="background: #FFFFFF; border: 1px solid #aaa;" align=center| Gardiens

!colspan=9 style="background: #FFFFFF; border: 1px solid #aaa;" align=center| Ailiers

!colspan=9 style="background: #FFFFFF; border: 1px solid #aaa;" align=center| Arrières

!colspan=9 style="background: #FFFFFF; border: 1px solid #aaa;" align=center| Demi-centres

!colspan=9 style="background: #FFFFFF; border: 1px solid #aaa;" align=center| Pivots

!colspan=9 style="background: #FFFFFF; border: 1px solid #aaa;" align=center| Défenseurs

!colspan=9 style="background: #FFFFFF; border: 1px solid #aaa;" align=center| Centre de formation

Transferts

Nîmes (USAM)

Effectif 

!colspan=11 style="background: #FFFFFF; border: 1px solid #aaa;" align=center| Gardiens

!colspan=11 style="background: #FFFFFF; border: 1px solid #aaa;" align=center| Ailiers 

!colspan=11 style="background: #FFFFFF; border: 1px solid #aaa;" align=center| Arrières

!colspan=11 style="background: #FFFFFF; border: 1px solid #aaa;" align=center| Demi-centres

!colspan=11 style="background: #FFFFFF; border: 1px solid #aaa;" align=center| Pivots

Transferts

Paris Saint-Germain

Effectif 

!colspan=11 style="background: #FFFFFF; border: 1px solid #aaa;" align=center| Gardiens

!colspan=11 style="background: #FFFFFF; border: 1px solid #aaa;" align=center| Ailiers

!colspan=11 style="background: #FFFFFF; border: 1px solid #aaa;" align=center| Arrières

!colspan=11 style="background: #FFFFFF; border: 1px solid #aaa;" align=center| Demi-centres

!colspan=11 style="background: #FFFFFF; border: 1px solid #aaa;" align=center| Pivots

Transferts

Saran Loiret HB

Effectif

Transferts

Saint-Raphaël VHB 

 !colspan=10 style="background-color:#273A69; color:#FFDD00; border: 1px solid #aaa;" align=center| Centre de formation

Transferts

Sélestat AHB

Transferts

Toulouse (Fenix)

Effectif 

!colspan=8 style="background: #FFFFFF; border: 1px solid #aaa;" align=center| Gardiens

!colspan=8 style="background: #FFFFFF; border: 1px solid #aaa;" align=center| Ailiers

!colspan=8 style="background: #FFFFFF; border: 1px solid #aaa;" align=center| Arrières

!colspan=8 style="background: #FFFFFF; border: 1px solid #aaa;" align=center| Demi-centres

!colspan=8 style="background: #FFFFFF; border: 1px solid #aaa;" align=center| Pivots

Transferts

Références

Voir aussi

Liens internes 
 Championnat de France masculin de handball 2016-2017

Composition2016-2017
Saison 2016-2017 de handball en France
France 2016-2017